Długosiodło (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wyszkowski
 Długosiodło (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente